Il doppio  del Monterrey Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Nathalie Dechy e Mara Santangelo erano le detentrici del titolo, ma Dechy si è ritirata e Santangelo ha deciso di non partecipare.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno battuto in finale 3–6, 6–4, [10–8] Anna-Lena Grönefeld e Vania King.

Teste di serie

  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (finale)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)

 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (primo turno)
 Vladimíra Uhlířová /  Renata Voráčová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Monterrey Open 2010